Jan Müller může být:
 Jan Müller (něm. Johann Müller; 1773–1861) – v letech 1792–1840 nejvyšší správce Náchodského panství
Jan Müller (bojovník) (* 1976) – český mistr světa v thajském boxu v supertěžké váze
 Jan Müller (geograf) (* 1951) – český sociální geograf
 Jan Müller (lední hokejista) (* 1992) – český lední hokejista hrající na pozicích útočníka nebo obránce